

Patronyme 

 , actrice américaine ;
  (), compositeur et luthier italien ;
 Giuseppe Alemanni (ca. 1675-1739), peintre italien ;
 Luigi Alemanni (1863-1897), écrivain italien ;
  (1889-1967), économiste, agronome et urbaniste italien ;
 Vittore Alemanni (1869-1952), philologue italien.

Toponyme 

 , théâtre à Bologne.

Voir aussi 
 , ancien fabricant italien de jouets